MTH steht für:
 Management Trust Holding, MTH AG, österreichisches Unternehmen
 Milde therapeutische Hypothermie, Absenkung der Körpertemperatur als medizinische Maßnahme
 Mittlerer Transporthubschrauber (medium transport helicopter), siehe Transporthubschrauber #Einteilung im militärischen Bereich

mTh steht für:
 mTh (multiThematiques), digitaler deutscher Fernsehsender, dessen Promokanal analog und digital 1996 via Astra verbreitet wurde und später Teil von DF1 bzw. Premiere World war.

MTh steht für:
 Master of Theology, akademischer Grad

MTH